O Campeonato Gaúcho de Rugby de 2007 foi um torneio de Rugby Ten (10 jogadores por time), disputado por cinco equipes do estado do Rio Grande do Sul e promovido pelo Grupo de Desenvolvimento do Rugby/RS hoje atual Federação Gaúcha de Rugby. O campeão de 2007 foi o Charrua Rugby Clube.

Equipes Participantes

Campeão 

Campeonato Gaúcho de Rugby
Rugby de 2007 no Brasil